1-й выпуск ПроРейс Берлин — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Берлина  и его окрестностях. Гонка состоялась 9 июня 2011 года в рамках Европейского тура UCI 2011. Победу одержал немецкий велогонщик Марсель Киттель из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняла 23 команды: 6 команд категории UCI ProTeam, 4 проконтинентальные и 12 континентальных команд, а также сборные Германии и России. Всего на старт соревнования вышли 135 гонщиков. До финиша доехали 114 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 ПроРейс Берлин 2011 на FirstCycling
 
 
 
 
  

2011 год в велоспорте
Спорт в Германии в 2011 году
Май 2011 года